Плаја Гранде има више значења:

 Плаја Гранде (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Гранде (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Плаја Гранде, Сан Педро (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Плаја Гранде (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Плаја Гранде (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику